HMS Carlisle — название трёх кораблей Королевского флота Великобритании. Дано в честь города Карлайл.

 HMS Carlisle (1693) — 60-пушечный корабль 4 ранга. Спущен на воду в 1693 году, разбился в 1696 году.
 HMS Carlisle (1698) — 48-пушечный корабль 4 ранга. Спущен на воду в 1698 году. Уничтожен в результате случайного взрыва порохового погреба.
 HMS Carlisle (D67) — лёгкий крейсер типа «Каллиопа». Спущен на воду в 1918 году. Разбился в 1943 году. Отправлен на слом в 1949 году.